Clermont kan syfta på:

 Clermont Foot – en fransk fotbollsklubb
 Greve av Clermont – en yngre son till Ludvig IX av Frankrike, som blev stamfar av det nuvarande Huset Bourbon

Personer
 Émile Clermont (1880–1916), fransk författare
 Robert, greve av Clermont (1256–1317), kunglighet
 Claude Catherine de Clermont (1543–1603), fransk adelsdam
 Louis av Bourbon-Condé, greve av Clermont (1709–1771), fransk militär
 Charles Simon Clermont-Ganneau (1846–1923), fransk orientalist
 Stanislas de Clermont-Tonnerre (1757–1792), fransk greve och politiker
 Aimé Marie Gaspard de Clermont-Tonnerre (1779–1817), fransk politiker

Geografi

Australien 

 Clermont (ort i Australien), Queensland, Isaac,

Frankrike 

 Clermont-Savès, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Clermont-les-Fermes, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Clermont-le-Fort, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Clermont-Ferrand, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Clermont-en-Argonne, departementet Meuse i regionen Grand Est, 
 Clermont-Dessous, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Clermont-de-Beauregard, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Clermont-Créans, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Clermont, Oise, kommun i departementet Oise, 
 Clermont, Haute-Savoie, kommun i departementet Haute-Savoie, 
 Clermont, Landes, kommun i departementet Landes, 
 Clermont, Ariège, kommun i departementet Ariège, 
 Clermont-Pouyguillès, kommun i departementet Gers, 
 Clermont-sur-Lauquet, kommun i departementet Aude,  
 Clermont-l'Hérault, kommun i departementet Hérault, 
 Clermont-d'Excideuil, kommun i departementet Dordogne,

Se även
 Clermont (arrondissement) – ett arrondissement i departementet Oise

Kanada 

 Clermont (kommun i Kanada, Québec, Abitibi-Témiscamingue), 
 Clermont (kommun i Kanada, Québec, Capitale-Nationale),

USA 

 Clermont, Florida, ort, Lake County, 
 Clermont, Georgia, Hall County, 
 Clermont, Indiana, Marion County, 
 Clermont, Iowa, Fayette County,

Se även 
 Clermont County – ett county 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar